Symmachie
 Symmachia (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Riodinidae